Kabinett Ludovic Orban steht für:

* Kabinett Ludovic Orban I, rumänische Regierung (2019–2020)
 Kabinett Ludovic Orban II, rumänische Regierung ab 2020

Siehe auch:
 Kabinett Orban